ASZ steht als Abkürzung für:
 ostdeutsche Aktion Sühnezeichen vor der Wiedervereinigung
 Algorithmen, Struktur, Zufall, Forschergruppe der Deutschen Forschungsgemeinschaft
 Also sprach Zarathustra, Friedrich Nietzsches Schrift
 in Österreich Abkürzung für Altstoffsammelzentrum
 Amerikanische Schweizer-Zeitung
 Die Allgemeine Sonntagszeitung, katholische Wochenzeitung
 die Sommerzeit der ehemaligen Amsterdamer Zeit (AZ)
 Flughafen in Asirim, Papua-Neuguinea nach dem IATA-Code
 Erzgebirgskreis (für Aue-Schwarzenberg), Kfz-Kennzeichen

Siehe auch:

Abkürzung